Епархия Жи-Параны () — епархия Римско-католической церкви c центром в городе Жи-Парана, Бразилия. Епархия Жи-Параны входит в митрополию Порту-Велью. Кафедральным собором епархии Жи-Парана является собор святого Иоанна Боско.

История 

3 января 1978 года Римский папа Павел VI издал буллу Tametsi munus, которой учредил территориальную прелатуру Вила-Рондонии, выделив её из территориальных прелатур Порту-Велью (сегодня — Архиепархия Порту-Велью) и Гуажара-Мирина. В этот же день территориальная прелатура Жи-Парана вошла в митрополию Манауса.

4 октября 1982 года территориальная прелатура Вила-Рондонии вошла в митрополию Порту-Велью.

19 февраля 1983 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Ab ipsa Ecclesiae, которой преобразовал территориальную прелатуру Вила-Рондонии в епархию Жи-Параны.

23 декабря 1997 года епархия Жи-Параны передала часть своей территории для возведения новой епархии Жуины.

Ординарии епархии 

 епископ José Martins da Silva (3.01.1978 — 4.10.1982) — назначен архиепископом архиепархии Порту-Велью;
 епископ Antônio Possamai (4.03.1983 — 11.04.2007);
 епископ Bruno Pedron (11.04.2007 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Tametsi munus, AAS 70 (1978), стр. 146 
  Булла Ab ipsa Ecclesiae, AAS 75 (1983) I, стр. 599

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Бразилии